Гран-прі Малайзії 2013 року (офіційно XV Petronas Malaysian Grand Prix) — другий етап чемпіонату світу «Формули-1», що пройшла 24 березня 2013 року на Міжнародному автодромі Сепанг у Малайзії.

Цей Гран-прі став 880-ю за ліком гонкою в історії «Формули-1».

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com 
 Результати кваліфікації на сайті formula1.com 
 Результати та перебіг подій гонки на сайті f1news.ru 

Гран-прі Малайзії
Звіти про Гран-прі сезону 2013 Формули-1
Березень 2013